Ву́лиця Акаде́міка Ту́полєва (також Ву́лиця Ту́полєва) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Туполєва — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Вулиця Академіка Туполєва — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Академіка Туполєва — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Туполєва — вулиця в місті Луцьк.

Колишні назви:
 Вулиця Туполєва — колишня назва вулиці 39 полку у місті Володимир.

Вулиці, названі на честь людей